Fredrik Nordström ist der Name folgender Personen:

* Fredrik Nordström (Musikproduzent) (* 1967), schwedischer Metal-Produzent, -Gitarrist und -Keyboarder
 Fredrik Nordström (Jazzmusiker) (* 1974), schwedischer Jazz-Saxophonist